BMW Open 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu BMW Open rozgrywany w dniach 30 kwietnia–6 maja 2012 roku w Monachium na kortach ziemnych o puli nagród 398 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012
2012 w tenisie ziemnym